HMCS Saguenay je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Saguenay (D79)
 HMCS Saguenay (DDH 206)

Saguenay